Municipio de Hanna puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hanna (condado de Henry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Hanna (condado de LaPorte, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaPorte.